Стаутсвил има више значења:
 Стаутсвил (Мисури)
 Стаутсвил (Охајо)